Die Qatar ExxonMobil Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Januar 2010 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Brisbane das Brisbane International sowie in Chennai die Aircel Chennai Open gespielt, die genau wie die Qatar ExxonMobil Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Im Einzel trat Andy Murray nicht mehr zur Titelverteidigung an. Das Finale gewann Nikolai Dawydenko gegen Rafael Nadal in drei Sätzen mit 0:6, 7:68 und 6:4. Im Doppel traten Marc López und Rafael Nadal zur Titelverteidigung an, schieden jedoch bereits in der ersten Runde aus. Im Finale setzten sich Guillermo García López und Albert Montañés in zwei Sätzen gegen František Čermák und Michal Mertiňák durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.024.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.110.250 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. Januar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Doha